NextGen Series 2012/13 — 2-й розыгрыш NextGen Series, турнира для молодёжных команд европейских клубов, составленных из игроков до 19-ти лет. Победителем турнира стал английский клуб «Астон Вилла», обыгравший в финале на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо, Италия соотечественников из «Челси». Лучшими бомбардирами стали нападающие команд-финалистов Грэм Бёрк из «Астон Виллы» и Ислам Феруз из «Челси», соответственно. Лучшим игроком турнира был признан игрок «Челси» Льюис Бейкер.

Формат 
В отличие от прошлого сезона, вместо 16-ти команд в турнире принимают участие 24 команды. Они были разделены на 6 групп по 4, где сыграли друг с другом по двух-круговой схеме. Две лучшие команды из каждой группы и 4 команды, набравшие наибольшее количество очков среди занявших третьи места, прошли в 1/8 финала.
На стадии плей-офф играется по одному матчу. Также будет сыгран матч за третье место.

Команды 
Из 16-ти клубов, игравших в первом сезоне, в новом розыгрыше принимают участие 15. Швейцарский «Базель» отклонил приглашение к повторному участию. Состав участников отражает представительство первых команд в Лиге чемпионов УЕФА.

  Астон Вилла
  Ливерпуль
  Манчестер Сити
  Тоттенхэм

  Барселона
  Вольфсбург
  Интернационале
  Спортинг

  Марсель
  Аякс
  ПСВ Эйндховен
  Фенербахче

  Селтик
  Мольде
  Русенборг

К ним присоединились следующие 9 команд:

  Арсенал
  Челси
  Атлетик

  Боруссия Дортмунд
  Ювентус
  Пари Сен-Жермен

  ЦСКА Москва
  Олимпиакос
  Андерлехт

Групповой этап 
Групповой этап прошёл с 15 августа 2012 по 8 января 2013 на резервных стадионах, тренировочных полях или главных стадионах участвующих клубов.

Группа 1

Группа 2 

Начало матчей дано по Центрально-европейскому времени (CET)

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Рейтинг третьих команд

Плей-офф 
По регламенту турнира шестнадцать команд были распределены по результатам их выступления на групповом этапе, при этом учитывалось количество очков, разница забитых и пропущенных мячей и голы, забитые на чужом поле.

Пары были сформированы по следующему принципу: 1-я команда играет с 16-й и так далее по убыванию.

Сетка плей-офф

1/8 финала

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за третье место

Финал

Лучшие бомбардиры 

Примечание
1: В январе 2013 года Алекс Притчард перешёл на правах аренды из «Тоттенхэма» в «Питерборо Юнайтед».

Вещание 
Права на трансляцию матчей NextGen Series принадлежат телеканалу «Евроспорт». Контракт подписан на 4 года.

Примечания

Ссылки 
 
 

NextGen Series
Футбол в Европе в 2012 году
Футбол в Европе в 2013 году